een tekenreeks bestaande uit cijfers die geen hoeveelheid aanduidt. Soms worden de cijfers aangevuld met letters en/of andere tekens, om bijvoorbeeld
een positie binnen een rangorde aan te geven zoals bij een huisnummer. Dit wordt ook wel een "volgnummer" genoemd, bijvoorbeeld op een wachtlijst. De nummers zijn niet altijd aaneengesloten.
of ter identificatie, bijvoorbeeld bij een telefoonnummer zonder dat er van een rangorde sprake is.
 een lied
 een compositie (muziek)
 een uitgave van een tijdschrift
 een kort toneeloptreden, bijvoorbeeld een sketch
 "een nummertje maken"; dit heeft een seksuele betekenis, namelijk het hebben van geslachtsgemeenschap

Zie ook 
telwoord